Die Divizia A 1947/48 war die elfte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 24. August 1947 und endete am 9. Mai 1948.

Meister wurde Titelverteidiger ITA Arad.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Mannschaften aufgestockt. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen direkt in die Divizia B ab. Die Teams auf den Plätzen 11 bis 14 mussten in die Relegation. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 14 spielten mit den vier Staffelsiegern der Divizia B um vier Startplätze für die folgende Erstligasaison. Jeder Verein spielte dabei jeweils einmal gegen die anderen sieben Teams.

Nach der Saison 
 1. – ITA Arad – Meister
 ITA Arad – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Dinamo "B" Bukarest, Metalochimic Reșița, FC Ploiești, Dermata Cluj

Aufsteiger in die Divizia A 
Metalochimic Bukarest, Politehnica Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1947/48
Liga-1-Saison